El gust lligat a un moment concret, com la moda en el vestit o els costums
 Moda (estadística), estadígraf de dispersió central
 Moda (Kadıköy), barri del districte de Kadıköy, a Istanbul